Wender ist der Familienname folgender Personen:

 Hilde Hetzler-Wender (1918–1969), deutsche Malerin
 Johann Friedrich Wender (1655–1729), deutscher Orgelbauer
 Paul Wender (* 1947), US-amerikanischer Chemiker

Wender ist der Künstlername folgender Personen:
 Wenderson Arruda Said (* 1975), brasilianischer Fußballspieler mit Künstlernamen „Wender“
 Wender Coelho da Silva (* 1982), brasilianischer Fußballspieler mit Künstlernamen „Wender“

Siehe auch:
 Wenter
 Wenders